Og kan have flere betydninger:

 Logisk 'og'bruges i matematik og datalogi
 Og-tegn ( & )grammatisk tegn
 Biord
 Bindeord

Forkortelsen OG kan stå for:

 Original Gangsta betegnelse inden for hiphop
 Own Goal – engelsk for selvmål
 Ordrup Gymnasium

Referencer